(78-106), prince héritier chinois.
 Liu Qing (né en 1947), l’un des animateurs du Printemps de Pékin en 1978 et 1979.
 Liu Qing (née en 1964), joueuse chinoise de basket-ball.
 Liu Qing (née en 1978), femme d'affaires chinoise.
 Liu Qing (née en 1986), athlète chinoise.
 Liu Qing (née en 1993), taekwondoïste de Macao.